Kosakenstein steht für:

 Kosakenstein, Denkmal in Judenburg zum Gedenken an die Geschehnisse der Lienzer Kosakentragödie
 Kosakenstein (Bad Frankenhausen), in Bad Frankenhausen, aus der Zeit der Befreiungskriege

Siehe auch 
 Pannwitz-Stein, Gedenkstein für den als SS-Kriegsverbrecher verurteilten General Helmuth von Pannwitz und das XV. Kosaken-Kavallerie-Korps in Tristach (auch Kosakenstein genannt)